Handschumacher ist der Familienname folgender Personen:
 Heini Handschumacher (1907–1944), deutscher Schauspieler
 Johannes Handschumacher (1887–1957), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum, CDU)
 Ernst Wilhelm Handschumacher (1924–2014), deutscher Jurist und Bürgermeister von Meerbusch (1970–1979)

Siehe auch:
 Handschuhmacher (Begriffsklärung)